Franz Josef von Liechtenstein ist der Name folgender Personen:

 Franz Josef I. von Liechtenstein (1726–1781), Fürst von Liechtenstein und Feldherr, siehe Franz Josef I. (Liechtenstein)
 Franz Josef II. von und zu Liechtenstein (1906–1989), Staatsoberhaupt des Fürstentums Liechtenstein, siehe Franz Josef II.